Al Farwānīyah (arabiska: اَلْفَرْوَانِيَّة) är en provinshuvudstad i Kuwait. Den ligger i provinsen Muḩāfaz̧at al Farwānīyah, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Kuwait Stad. Al Farwānīyah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Al Farwānīyah är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Al Farwānīyah. Runt Al Farwānīyah är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ḩawallī,  km nordost om Al Farwānīyah. Runt Al Farwānīyah är det i huvudsak tätbebyggt.

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Muḩāfaz̧at al Farwānīyah